Bei den XXI. Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal fanden elf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war die Aréna Maurice-Richard im Olympiapark. Die Finalkämpfe wurden im Forum de Montréal ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Zeitplan

Ergebnisse

Halbfliegengewicht (bis 48 kg) 

Datum: 19. bis 31. Juli 1976 
27 Teilnehmer aus 27 Ländern

Im Finale besiegte Hernández den Nordkoreaner Li Byong-uk nach Punkten mit 4:1.

Fliegengewicht (bis 51 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
26 Teilnehmer aus 26 Ländern

Bantamgewicht (bis 54 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
27 Teilnehmer aus 27 Ländern

Federgewicht (bis 57 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
26 Teilnehmer aus 26 Ländern

Leichtgewicht (bis 60 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
23 Teilnehmer aus 23 Ländern

Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
31 Teilnehmer aus 31 Ländern

Weltergewicht (bis 67 kg) 

Datum: 18. bis 31. Juli 1976 
31 Teilnehmer aus 31 Ländern

Halbmittelgewicht (bis 71 kg) 

Datum: 22. bis 31. Juli 1976 
23 Teilnehmer aus 23 Ländern

Mittelgewicht (bis 75 kg) 

Datum: 19. bis 31. Juli 1976 
19 Teilnehmer aus 19 Ländern

Halbschwergewicht (bis 81 kg) 

Datum: 19. bis 31. Juli 1976 
18 Teilnehmer aus 18 Ländern

Schwergewicht (über 81 kg) 

Datum: 22. bis 31. Juli 1976 
15 Teilnehmer aus 15 Ländern

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 1976 (PDF, 22,7 MB)

Boxen
1976
Sportveranstaltung in Montreal
Boxen (Kanada)